Вера Самойлова:
 Самойлова-Мичурина, Вера Васильевна (1824—1880) — русская актриса.
 Мичурина-Самойлова, Вера Аркадьевна (1866—1948) — русская и советская актриса.